GF steht für:
 Französisch-Guayana, nach ISO 3166
 Galois-Feld, endlicher Körper in der Algebra
 Gameforge, Aktiengesellschaft, Anbieter von Online-Spielen
 Gebäude- und Freiflächen, siehe Nutzungsarten des Bodens #Nutzungscodes 
 Georg Fischer AG, schweizerischer Industriekonzern
 Geschäftsführer, mehrere Bedeutungen
 Geschossfläche, im Bau- und Planungsrecht in der Baunutzungsverordnung
 Gesichtsfeld, der ohne Augenbewegung überblickte Raum
 Geschützführer
 Girlfriend, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #G
 Glasfaser, optische Daten-Leitungen
 Good Fight, in Computerspielen wie Minecraft etc.
 Großfläche, Plakatformat in der Außenwerbung
 Großformat (Fotografie), Aufnahmeformat
 Gruppenführer, Funktion oder Führungsgrad bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Gulf Air, staatliche Fluggesellschaft des Königreichs Bahrain, nach dem IATA-Code 
 gutefrage.net, Online-Ratgeberplattform
 Cyclosarin, toxische chemische Verbindung
 Nvidia GeForce, Markenname für Grafik-Chips
 Sierra Leone, Westafrika, nach dem ICAO-Code
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Landkreis Gifhorn
 Kfz-Kennzeichen, Österreichisch: Bezirk Gänserndorf
 Kfz-Kennzeichen, Großbritannien: Maidstone

.gf steht für:
 .gf, Top-Level-Domain von Französisch-Guayana
 Gram-force. Die Kraft 101,971621 gf ist gleich 1 N

Abkürzung